Amt Steinfeld kann bezeichnen:

 Amt Steinfeld (Großherzogtum Oldenburg)
 Amt Steinfeld (Baden)